У списку наведено найпоширеніші японські прізвища:

Посилання 
500 японських прізвищ